Concilio di Mantova (827)
 Concilio di Mantova (1064)
 Concilio di Mantova (1459)